Sasse är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hermann Sasse, tysk-australiensk teolog (1895–1976)
 Johan Sasse, svensk guldsmed, tecknare och kopparstickare, 1600-talet
 Joost van Sasse (1684–1755) koppargravör
 Staffan Sasse, amiral under Gustav Vasa

Sasse kan också syfta på

 Ulf Sandström (ishockeyspelare) med smeknamnet "Sasse"
 Student Association of the Stockholm School of Economics alltså Handelshögskolans i Stockholm studentkår

Tyska efternamn